Кишпек:
 Кишпек — река в Кабардино-Балкарии
 Кишпек — село в Кабардино-Балкарии